Poppelreuter ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Poppelreuter (1867–1919), deutscher Archäologie und Kunsthistoriker
 Walther Poppelreuter (1886–1939), deutscher Nervenarzt und Psychiater